Аербе () — город в Испании (провинция Уэска, автономная область Арагон). Население 1119 человек (на 2010 год).).

Города-побратимы 
  Гарлен (Франция, с 1977)

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 fontaneta.blogspot.com
 Gran Enciclopedia Aragones On line
 Reino de los Mallos
  Himno a la Virgen de Casbas Fichero Audio (MID)
 Ayuntamiento de Ayerbe
 Carnicraba
 Zona web del apellido Ayerbe
 Parque Industrial de Ayerbe
 Mapa interactivo

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски